Der Name Matzendorf bezeichnet verschiedene Orte:

 Matzendorf SO, Gemeinde im Kanton Solothurn
 Matzendorf (Gemeinde Matzendorf-Hölles), Ortschaft der Gemeinde Matzendorf-Hölles, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich 
 Matzendorf (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Matzendorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Matzendorf (Gemeinde Krems in Kärnten), Ortsteil von Krems in Kärnten

Siehe auch
 Matzelsdorf